Andkhoy (stad)
 Andkhoy (district)
 Kanaat Andkhoy